Nomy ist der Name von

 Henri Nomy (1899–1971), französischer Admiral
 Nomy (Musiker) (* 1979), schwedischer Musiker